

Geografia
 Sant'Anastasia – comune italiano della Campania
 Motta Sant'Anastasia – comune italiano della Sicilia

Sante e beate 
 Sant'Anastasia da Roma (†68) – martire insieme a santa Basilissa, entrambe discepole di san Pietro e curatrici della sua sepoltura, celebrata il 15 aprile
 Sant'Anastasia maggiore (†253) – martire in Roma insieme a san Cirillo, celebrata il 29 ottobre
 Sant'Anastasia (†287) – martire sull'isola di Palmaria il 25 dicembre 
 Sant'Anastasia di Sirmio (IV secolo) – celebrata il 25 dicembre;
 Sant'Anastasia la Patrizia (VI secolo) – monaca eremita in Egitto (Scete).
 Sant'Anastasija Nikolaevna Romanova – martire venerata dalla Chiesa ortodossa e festeggiata il 17 luglio

Altro 
 Sant'Anastasia – titolo cardinalizio

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Anastasia
 Cattedrale di Sant'Anastasia